Niggemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Niggemeyer (1912–1980), Widerstandskämpfer
 Bernhard Niggemeyer (1908–1988), deutscher Jurist, Kriminalpolizist und SS-Führer
 Elisabeth Niggemeyer (* 1930), deutsche Fotografin
 Heike Niggemeyer (* 1961), deutsche Politikerin (SPD)
 Hermann Niggemeyer (1908–2005), deutscher Ethnologe
 Margarete Niggemeyer (1932–2020), deutsche Religionspädagogin
 Maria Niggemeyer (1888–1968), deutsche Politikerin (CDU)

Siehe auch:
 Niggemeier